

Urodzili się 
 Pyrron z Elidy